De Grand Prix-wegrace van Valencia 2008 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 26 oktober 2008 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Julián Miralles werd gediskwalificeerd omdat hij op een illegale manier van motorfiets wisselde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Valencia